Bruyn bzw. De Bruyn ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham de Bruyn (1538–1587), flämischer Maler und Kupferstecher
 Andrew DeWitt Bruyn (1790–1838), US-amerikanischer Politiker
 Arnt Bruyn (um 1500–1577) deutscher Maler

 Brian de Bruyn (* 1954), niederländisch-kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Cornelis Adriaan Lobry van Troostenburg de Bruyn (1857–1904), niederländischer Chemiker
 Cornelis de Bruyn (* um 1652; † um 1727), niederländischer Reisender und Maler
 Elvire De Bruyn (1914–1989), belgische Radrennfahrerin
 Frans de Bruyn Kops (1886–1979), niederländischer Fußballspieler
 Gerd de Bruyn (* 1954), deutscher Architekturtheoretiker und Hochschullehrer
 Günter de Bruyn (1926–2020), deutscher Schriftsteller
 Hans Joachim de Bruyn-Ouboter (1947–2016), deutscher Heimatforscher
 Jan Bruyn (* 1948), niederländischer Ruderer
 Johann von Bruyn (1739–1799), königlich-dänischer Major, Landvermesser, Oberlandinspektor und Landreformer
 Josua Bruyn (1923–2011), niederländischer Kunsthistoriker
 Katharina de Bruyn (1940–1993), bayerische Volksschauspielerin

 Sophia Williams-De Bruyn (* 1938), südafrikanische Anti-Apartheid-Aktivistin
 Wolfgang de Bruyn (* 1951), deutscher Schriftsteller und Museumsleiter
 Yvonne de Bruyn (1934–2013), finnische Schönheitskönigin (Miss Suomi 1954)

Siehe auch:
 Bruijn
 Bruin
 Bruynen